Гана Модрова (, род. 3 июня 1948) — чехословацкая и чешская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Чемпионка Чехословакии 1983 г. (разделила 1—2 места с К. Эретовой и выиграла дополнительный матч со счетом 2 : 0).

Неоднократная участница чемпионатов Чехии.

Участница ряда сильных по составу международных турниров (в первую очередь традиционных турниров серии Bohemians в Праге). Лучший результат в международном соревновании — дележ 3—5 мест на турнире в Дортмунде (1987 г.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Г. Модровой в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Модровой на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Мастера ФИДЕ среди женщин